Терапси́ди (Therapsida), раніше відомі під назвою «звіроподібні рептилії» — група синапсидів, що включає ссавців та їхніх предків. Багато з рис, які сьогодні сприймаються як унікальні для ссавців, мали своє походження від ранніх терапсид, включаючи те, що їх чотири кінцівки розташовані вертикально під тілом, на відміну від рептилій що мають кінцівки по боках тулуба. Найраннішим викопним, віднесеним до терапсид, є Tetraceratops insignis з Нижнього перму.

Виникли як нащадки пелікозаврів (зокрема, сфенакодонтів) в ранньому пермському періоді (275 мільйонів років тому). Конкретні перехідні форми між сфенакодонтними пелікозаврами і терапсидами невідомі. Можливою перехідною формою довгий час вважався ранньопермський тетрацератопс із Техасу. Цілком ймовірно, що реліктами таких перехідних форм можуть бути дрібні маловідомі нікказаври середнього перму Приуралля. 

Адаптивна радіація терапсид відбувалася у верхньому перму — тріасі, при безперервно зростаючій конкуренції з боку прогресивних рептилій — особливо архозаврів.

Більшість терапсид вимерло під час пермської катастрофи, нечисленні представники дожили до тріасового періоду, після чого майже всі вони вимерли остаточно. Виняток склали цинодонти, що входили до групи теріодонтів — від них розвинулися ссавці.

Опис 
Терапсиди були схожі на ссавців: вони, на відміну від інших рептилій, мали розвинений нюх, слинні залози і жорсткі "вуса" — вібриси дотикові волоски на морді (це можна встановити виходячи з того, як проходили поверхневі кровоносні судини черепа), а також "маммальну" будову поясів кінцівок. Коефіцієнт енцефалізації (відношення ваги мозку до ваги тіла) помітно вище, ніж у сучасних їм завроподморфів. За рівнем метаболізму ці тварини не поступалися найпримітивнішим ссавцям — однопрохідним (качкодзьоб та єхидна). Ймовірно, вищі терапсиди відкладали яйця, а дитинчат вигодовували виділеннями спеціальних залоз — в точності, як однопрохідні. Вони були майже безсумнівно покриті шерстю та були теплокровними. Саме в одній з груп вищих терапсид - цинодонтів — почався у тріасовому періоді

Таксономія

Класифікація 

 Клас Synapsida
 Ряд THERAPSIDA *
 ?Родина †Tetraceratopsidae
 Підряд †Biarmosuchia *
 Родина †Biarmosuchidae
 Родина †Eotitanosuchidae
 Eutherapsida
 Підряд †Dinocephalia
 Родина †Estemmenosuchidae
 ?Інфаряд †Anteosauria
 Родина †Anteosauridae
 Родина †Brithopodidae
 Родина †Deuterosauridae
 Родина †Syodontidae
 ?Родина †Stenocybidae
 †Tapinocephalia
 Родина †Styracocephalidae
 Родина †Tapinocephalidae
 Родина †Titanosuchidae
 Neotherapsida
 Підряд †Anomodontia *
 Надродина †Venyukoviamorpha
 Родина †Otsheridae
 Родина †Venyukoviidae
 Інфаряд †Dromasauria
 Родина †Galeopidae
 Інфаряд †Dicynodonta
 Родина †Endothiodontidae
 Родина †Eodicynodontidae
 Родина †Kingoriidae
 (Клада) †Diictodontia
 Надродина †Emydopoidea
 Родина †Cistecephalidae
 Родина †Emydopidae
 Надродина †Robertoidea
 Родина †Diictodontidae
 Родина †Robertiidae
 (Клада) †Pristerodontia
 Родина †Aulacocephalodontidae
 Родина †Dicynodontidae
 Родина †Kannemeyeriidae
 Родина †Lystrosauridae
 Родина †Oudenodontidae
 Родина †Pristerodontidae
 Родина †Shanisiodontidae
 Родина †Stahleckeriidae
 Theriodontia *
 Надряд †Gorgonopsia
 Родина †Gorgonopsidae
 Eutheriodontia
 Надряд †Therocephalia
 Родина †Lycosuchidae
 (Клада) †Scylacosauria
 Родина †Scylacosauridae
 Інфаряд †Eutherocephalia
 Родина †Hofmeyriidae
 Родина †Moschorhinidae
 Родина †Whaitsiidae
 Надродина Bauriodea
 Родина †Bauriidae
 Родина †Ericiolacteridae
 Родина †Ictidosuchidae
 Родина †Ictidosuchopsidae
 Родина †Lycideopsidae
 Підряд Cynodontia *
 Родина †Dviniidae
 Родина †Procynosuchidae
 (Клада) Epicynodontia
 Родина †Galesauridae
 Родина †Thrinaxodontidae
 Інфаряд Eucynodontia
 (Клада) †Cygnognathia
 Родина †Cynognathidae
 Родина †Diademodontidae
 Родина †Traversodontidae
 Родина †Trirachodontidae
 Родина †Tritylodontidae
 (Клада) Probainognathia
 Родина †Chinquodontidae
 Родина †Probainognathidae
 (Клада) †Ictidosauria
 Родина †Tritheledontidae
 (Клада) Mammaliaformes
 Клас Mammalia

Філогенія

Посилання

Література 
 Benton, M.J. (2004). Vertebrate Paleontology. 3rd ed. Blackwell Science Ltd
 Carroll, R.L. (1988). Vertebrate Paleontology & Evolution. W.H. Freeman & Company, NY
 Kemp, T.S. (2005). The origin and evolution of mammals. Oxford University Press

Ресурси Інтернету 
 «Therapsida: Mammals and extinct relatives » Tree of Life
 «Therapsida: overview» Palaeos

Терапсиди
Ряди плазунів